Als Weltmeisterschaft 1974 oder WM 1974 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1974 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaft 1974
 Automobil-Weltmeisterschaft 1974
 Basketball-Weltmeisterschaft 1974
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1974
 Bob-Weltmeisterschaft 1974
 Boxweltmeisterschaften 1974
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1974
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1974
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1974
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1974
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1974
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1973/74
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1974/75
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1974
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1974
 Fechtweltmeisterschaften 1974
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 1974
 Fußball-Weltmeisterschaft 1974
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1974
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1974
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1974
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1974
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1974
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1974
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1974
 Rallye-Weltmeisterschaft 1974
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1974
 Ringer-Weltmeisterschaften 1974
 Ruder-Weltmeisterschaften 1974
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1974
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1974
 Turn-Weltmeisterschaften 1974
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1974
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1974
 Volleyball-Weltmeisterschaften
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1974
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1974

!
Weltmeisterschaften nach Jahr